— легендарная императрица Японии, считалась 15-м правителем Японии в традиционном порядке наследования, использовавшемся до эпохи Мэйдзи. События её правления описываются в «Нихон сёки» и в «Кодзики». Согласно им, жена 14-го правителя династии Ямато — Тюая и мать 15-го правителя династии Ямато — Одзина, при котором выступала регентом после смерти мужа.

Классически годами её правления считаются 201—269 год. Современные теории предполагают, что она могла править позже указанных дат, либо являться собирательным образом.

Жизнеописание 
Согласно «Нихон сёки», отцом государыни Дзингу был Окинага-но Сукунэ — праправнук императора Кайка. Мать Кацураги-но Така происходила из яматского аристократического рода Кацураги. В «Кодзики» отмечается, что отцом государыни был прапраправнук императора Кайка, а мать была потомком корейского силланского принца Амэ-но Хибоко в 5-м поколении.

Государыня Дзингу сопровождала своего мужа в походе на племена кумасо. Вместе с ним она находилась в  в провинции Цукуси на острове Кюсю. Когда Дзингу прибыла ко Дворцу, в неё вселились великая богиня солнца Аматэрасу и три божества Сумиёси, которые приказали императору Тюаю выступить против Кореи. Император не поверил жене и внезапно умер. Тогда вместо него войско возглавила государыня Дзингу, которая несмотря на беременность отправилась по повелению богов в Корею и покорила государство Силла. Вернувшись домой, она родила императора Одзина в местности Умэ провинции Цукуси. После этого Дзингу Кого прибыла в Ямато, где подавила выступления местных вождей Кагосака и Осикуми. Она правила страной 69 лет, с 201 по 269 годы, пока её сын не занял престол.

Родословная

Противоречия

Личность Дзингу 
Историками императрица Дзингу считается легендарной личностью из-за отсутствия материалов для проверки и изучения. Само её существование подвергается сомнению. Если императрица действительно существовала, то исследование её возможной гробницы предполагает, что она могла быть регентом в IV веке.

В традиционной японской историографии государыня Дзингу часто отождествляется с Химико, правительницей страны Яматай. Однако историки XX века считают образ Дзингу Кого собирательным. Он возник в результате симбиоза материалов из придворных хроник о походах на Корею, многочисленных народных легенд о , а также семейного предания рода Окинага VII века.

Вторжение в Корею 
И «Нихон сёки», и «Кодзики» описывают, как Окинага-тараси (Дзингу) повела армию для вторжения в «землю обетованную» (иногда интерпретировавшуюся как Корейский полуостров). Через три года завоеваний она с победой вернулась в Японию, где была объявлена императрицей. Во втором томе «Кодзики» (中巻 или «Накацумаки») утверждается, что корейское царство Пэкче (на яп. — «Кудара») платило дань Японии. Тогда как «Нихон сёки» утверждает, что Дзингу завоевала в III веке регион в Южной Корее и назвала его «Мимана». Одним из основных сторонников этой теории выступал Суэмацу Ясукадзу, который в 1949 году предположил, что Мимана была колонией Японии на Корейском полуострове с III по VI век. Китайская «Книга Сун» династии Лю Сун тоже предположительно указывает на присутствие Японии на полуострове, тогда как «Книга Суй» говорит о военной поддержке японцами Пэкче и Силла.

Основной проблемой сценария вторжения является отсутствие сохранившихся свидетельств правления Дзингу в Корее. Это предполагает, что записи или выдуманы, или неточны/искажены. Из-за вопросов, возникших к отсутствию свидетельств, теория о Дзингу теряет популярность с 1970-х годов.

Примечания

Литература 
 Воробьёв М. В. Япония в III—VII веках: этнос, общество, культура и окружающий мир. — : Наука, 1980. — 344 с.
 Суровень Д. А. Корейский поход Окинага-тараси-химэ (правительницы Дзингу) // Проблемы истории, филологии, культуры. — —Магнитогорск: Ин-т археологии РАН — МГПИ, 1998. — Вып. 5. — С. 160—167.
 Суровень Д. А. Поход государства Ямато в Силла 346 года // Научный диалог. — 2015. — № 1 (37). — С. 8-65.
 Суровень Д. А. Период регентства Окинага-тараси-химэ (правительницы Дзингу) // Проблемы истории, филологии, культуры. — —Магнитогорск: Ин-т археологии РАН — МГПИ, 1998. — Вып. 6. — С. 174—180.
 Ким Бусик. Самкук саги. — : Наука, 1959. — Т. 1.

Правители Японии
Женщины Японии в войнах